Невејда има више значења:
 Невејда (Ајова)
 Невејда (Мисури)
 Невејда (Охајо)
 Невада